Haberlandt je priimek več ljudi:
 Gottlieb Haberlandt, nemški botanik (1854-1945)
 Michael Haberlandt, avstrijski etnolog (1860-1940)